Новак Ђоковић је био троструки бранилац титуле и успешно је одбранио титулу, победивши Роџера Федерера у финалу са 6:3, 6:4. Ово је била његова пета титула на завршним турнирима чиме се изједначио на другом месту вечне листе са Иваном Лендлом и Питом Сампрасом. Ђоковић је такође постао једини играч са освојене четири титуле у низу. Ово је уједно била његова једанаеста титула у сезони и 59. у каријери.

Носиоци

Резерве

Жреб

Завршница

Групе

Стен Смит 

</center>

Илије Настасе 

</center>

Референце

Спољашње везе 

  
 Жреб
 Резултати

Тенис мастерс куп 2015.